Rocca Albornoziana ist der Name folgender Festungen in Italien:
 Rocca Albornoziana in Forlimpopoli
 Rocca Albornoziana in Narni
 Rocca Albornoziana in Sassoferrato
 Rocca Albornoziana in Spoleto
 Rocca Albornoziana in Viterbo